Пронос мяча () в баскетболе — нарушение правил, фиксируемое у игрока, выполняющего дриблинг, в случае задержки мяча в руке.

Иногда пронос мяча можно сравнить с двойным ведением: стоя на месте и удерживая мяч на руке после его отскока от пола, игрок фактически прекращает дриблинг, а затем вновь его начинает. Если игрок удерживает мяч на руке во время передвижения, нарушение по своему смыслу становится аналогом пробежки. Игрок не обязательно должен располагать ладонь сверху мяча: позволяется контролировать мяч и сбоку (например, во время перевода мяча с одной руки на другую), и снизу, при этом мяч не должен задерживаться в руке.

Решение о том, совершил ли игрок задержку мяча, принимает судья. При этом решение носит несколько субъективный характер и трактовка одного и того же игрового момента, в котором игрок ведет мяч "на грани проноса" может различаться у разных судей.

В случае совершения игроком проноса мяча мяч переходит другой команде.

Примечания 
 FIBA: OFFICIAL BASKETBALL RULES 2012

Баскетбольные термины